Ex Machina:
 Ex Machina — российская компьютерная игра, разработанная компанией Targem Games.
 «Из машины» () — британский научно-фантастический фильм 2015 года, написанный и срежиссированный Алексом Гарлендом.

См. также 
 Deus ex machina